SPN pode referir-se a:

Secretariado de Propaganda Nacional - criado em 1933 pelo governo de Salazar;
Supernatural (série) - série produzida pelo canal estadunidense The WB;
Sindicato dos Professores do Norte - Organização Sindical de Professores, de Portugal.

Desambiguação